Andrée Boucher peut désigner :
 Andrée P. Boucher (1937-2007), femme politique de la ville de Québec ;
 Andrée Boucher (1938-2021), comédienne québécoise.